Action de groupe peut désigner :
 action de groupe, une opération mathématique ;
 action de groupe, une procédure judiciaire, généralement appelée recours collectif.

Voir aussi